Екатеринбу́рг:

Населённый пункт 
 Екатеринбург (с 1924 по 1991 — Свердло́вск) — город в России, административный центр Свердловской области и Уральского федерального округа.
 Муниципальное образование «город Екатеринбург» — городской округ в России, включающий город Екатеринбург и ряд населённых пунктов, подчинённых администрации Екатеринбурга.

Железнодорожные станции 
 Екатеринбург-Пассажирский (до 1924 г. — Екатеринбург I) — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в г. Екатеринбурге.
 Екатеринбург II — название железнодорожной станции Шарташ до 1925 г.
 Екатеринбург-Сортировочный — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в г. Екатеринбурге.
 Екатеринбург-Товарный — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в г. Екатеринбурге.

Техника 
 «Екатеринбург» — подводная лодка К-84 проекта 667БДРМ «Дельфин», участвовала в операции «Бегемот».
 «Екатеринбург» — название эсминца «Ханчжоу» с 15 октября 1997 по 25 декабря 1999 года.
 Екатеринбург — фирменный поезд № 213/214 Свердловской железной дороги.

Разное 
 (27736) Екатеринбург — астероид.

См. также 
 Екатеринбург Арена